Можаи — название населённых пунктов в России:

 Можаи — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Можаи — деревня в Островском районе Псковской области.